Kastenholz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Kastenholz (* 1949), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Heinrich Kastenholz (???), deutscher Architekt im 19. und 20. Jahrhundert
 Karl Kastenholz (1889–1964), deutscher Maler
 Markus Kastenholz (* 1966), deutscher Schriftsteller

Kastenholz ist der deutsche Name folgender Ortschaft:
 Cașolț, Ortschaft in Siebenbürgen (Rumänien)

Siehe auch:
 Castenholz